Николай Васильевич Воробьёв:
 Воробьёв, Николай Васильевич (род. 1960) — советский футболист и российский тренер.
 Воробьёв, Николай Васильевич (1922—2006) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Воробьёв, Николай Васильевич — советский самбист.
 Воробьёв, Николай Васильевич (1903—1987) — советский учёный, инженер-механик.